Aardrijkskunde
 De Brabander, buurtschap in de Nederlandse gemeente Sluis

Bedrijf
 Brouwerij De Brabander, voormalige Belgische brouwerij

Personen met de achternaam De Brabander / de Brabander
 Eric de Brabander, Curaçaose schrijver
 Karel De Brabander, Belgisch componist
 Ludo De Brabander, Belgisch vredesactivist

Nederlandse of Vlaamse achternaam